Обласний центр — адміністративний центр області.

Обласні центри України 
У Конституції України поняття «обласний центр» не прописано. Фактично це місто, у якому розміщені обласна державна адміністрація та обласна рада, інші органи виконавчої, представницької та судової влади обласного рівня.

Так, у статті 4 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» зазначено: «… місцеві державні адміністрації знаходяться відповідно в обласних і районних центрах, містах Києві та Севастополі».

В обласних центрах проживає приблизно третина населення України.

Примітки

Див. також 
 Міста України (за областями)